4-й Берлинский международный кинофестиваль прошёл с 18 по 29 июня, 1954 года в Западном Берлине.

Конкурсная программа 
 Большое приключение, режиссёр Арне Суксдорф
 Выбор Хобсона, режиссёр Дэвид Лин
 Жить, режиссёр Акира Куросава
 Великая надежда, режиссёр Дуилио Колетти
 Лишенный духовного сана, режиссёр Лео Жоаннон
 Хлеб, любовь и фантазия, режиссёр Луиджи Коменчини
 Сеньорита, режиссёр Том Пэйн, Освальдо Сэмпейо
 Живая пустыня, режиссёр Джеймс Элгар
 Золотой век фламандской живописи, режиссёр Пол Хесерсц

Награды 
 Золотой медведь:
 Выбор Хобсона, режиссёр Дэвид Лин
 Серебряный медведь:
 Хлеб, любовь и фантазия, режиссёр Луиджи Коменчини
 Бронзовый медведь:
 Лишенный духовного сана, режиссёр Лео Жоаннон
 Большой золотой приз:
 Живая пустыня, режиссёр Джеймс Элгар
 Большой серебряный приз:
 Большое приключение, режиссёр Арне Суксдорф
 Большой бронзовый приз:
 Een gouden eeuw-de kunst der Vlaamse primitieven, режиссёр Paul Haesaerts
 Специальный приз Берлинского сената:
 Жить, режиссёр Акира Куросава
 Великая надежда, режиссёр Дуилио Колетти
 Сеньорита, режиссёр Том Пэйн, Освальдо Сэмпейо
 Приз Международной Католической организации в области кино (OCIC):
 Великая надежда, режиссёр Дуилио Колетти
 Особый приз Международной Католической организации в области кино (OCIC):
 Большое приключение, режиссёр Арне Суксдорф
 Лишенный духовного сана, режиссёр Лео Жоаннон

Примечания

Ссылки 
 4-й Берлинский международный кинофестиваль
 Берлинский международный кинофестиваль  в Internet Movie Database
 4-й Берлинский международный кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль
Июнь 1954 года
1954 год в Германии
Кинофестивали 1954 года